Ángel Duque puede referirse a:

Ángel Duque Herrera (1937), político español.
Ángel Duque, seudónimo del escritor Rafael Barón (1921-1987).
Ángel Duque, pintor español.